Uşak ou Uxaque é uma província () do centro-oeste da Turquia, situada na região (bölge) do Egeu (Ege Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Egeu